Als Piastenturm werden mehrere Gebäude in Polen bezeichnet, die auf Burgen der Piasten zurückgehen, von denen (nur noch) Türme erhalten sind:
 Piastenturm (Cieszyn) der Burg Teschen in Cieszyn
 Piastenturm (Opole) der Burg Oppeln in Opole